Катрейн, Виктор (Cathrein; 1845—1931) — католический писатель
 Катрейн, Теодор (Kathrein; 1842—1916) — австрийский политический деятель